Gorom bezeichnet:

 Gorom (Insel), eine indonesische Insel der Molukken
 Gorominseln, eine Inselgruppe der Molukken

Siehe auch:
 Gorom-Gorom,  Gemeinde und Departement in Burkina Faso